Vagartjak Ter-Vaganian (armeniska: Վաղարշակ Հարությունի Տեր-Վահանյան, ryska: Вагаршак Арутюнович Тер-Ваганян), född 1893 i Karchevan, död 25 augusti 1936 i Moskva, var en sovjetisk bolsjevikisk politiker av armenisk börd.

Biografi
Vagartjak Ter-Vaganian blev medlem i Rysslands socialdemokratiska arbetareparti år 1912 och kom att tillhöra vänsteroppositionen och stödde Trotskij.

I samband med den stora terrorn greps Ter-Vaganian och åtalades vid den första Moskvarättegången den 19–24 augusti 1936; han erkände bland annat att han hade konspirerat för att mörda högt uppsatta partifunktionärer. Ter-Vaganian dömdes till döden och avrättades genom arkebusering den 25 augusti 1936.

Ter-Vaganian rehabiliterades år 1988.

Källor

Noter

Personer som blivit avrättade genom arkebusering
Offer för den stora utrensningen
Födda 1893
Avlidna 1936
Män
Bolsjeviker
Sovjetiska politiker